dues de les quals als Països Catalans: El Gran Premi de Catalunya a Camprodon (Ripollès), prova inaugural el 20 de maig, i el Gran Premi d'Andorra a Sant Julià de Lòria el 17 de juny.

Classificació final

Referències 

 
 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 2018